Румянчо Горанов (; ) — болгарский футболист, игравший на позиции вратаря, в частности, за софийский «Локомотив» и кипрский АПОЭЛ, а также национальную сборную Болгарии.

Лучший футболист Болгарии 1978 года.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1968 году выступлениями за клуб «Спартак» (Плевен), в котором провел два сезона, приняв участие в 14 матчах чемпионата.

В течение 1970—1971 годов защищал цвета команды клуба «Левски».

Своей игрой за последнюю команду привлек внимание представителей тренерского штаба «Локомотива» (София), к составу которого присоединился в 1971 году. Сыграл за софийскую команду следующие одиннадцать сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе софийского «Локомотива», был основным голкипером команды.

В 1982 году перешел в кипрский клуб АПОЭЛ, за который отыграл 7 сезонов, после чего завершил профессиональную карьеру футболиста в 1989 году.

Карьера в сборной 
В 1971 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Болгарии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 9 лет, провел в форме главной команды страны 34 матча.

Был основным голкипером своей сборной на чемпионате мира 1974 года в ФРГ, где защищал ее ворота в двух из трех игр группового этапа, который болгары не преодолели.

Титулы и достижения 
 Чемпион Болгарии (1):
 Локомотив (София) : 1977—1978

 Обладатель Кубка Болгарии (2):
 Левски : 1970—1971
 Локомотив (София) : 1981—1982

Примечания 

Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Локомотив» София
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Спартак» Плевен
Игроки сборной Болгарии по футболу
Футболисты Болгарии
Страницы с непроверенными переводами